«Гре́йсленд» () — американский телесериал, транслируемый на канале USA Network c 2013 года. Создателем сериала является Джефф Интимин, работающий также с «Белым воротничком».

10 сентября 2013 было объявлено, что «Грейсленд» продлен на второй сезон, который  состоит из 13 серий и вышел в эфир летом 2014 года.. 12 ноября 2014 года телеканал USA Network официально продлил сериал на третий сезон, который будет содержать 13 серий 1 октября 2015 года канал закрыл сериал.

Сюжет 
Несколько молодых людей, работающие в разных спецслужбах, живут под прикрытием в доме под названием Грейсленд, находящемся на Калифорнийском берегу. В Грейсленд приезжает молодой, но успешный выпускник ФБР. С этого момента команда пытается накрыть массовое распространение наркотиков.

В ролях 
 Пол Бриггс (Дэниел Санжата) — агент ФБР.
 Майк Уоррен (Аарон Твейт) — агент ФБР.
 Кэтрин «Чарли» ДеМарко (Ванесса Ферлито) — агент ФБР.
 Джонни Тутурро (Мэнни Монтана) — агент ФБР.
 Пэйдж Аркин (Серинда Суон) — агент УБН.
 Дэйл Джейкс (Брэндон Джей МакЛарен) — агент Таможенной службы.

Эпизоды

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Сезон 3 (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Программы телеканала USA Network
Телесериалы США, завершённые в 2015 году